Rozellomycota es una división de hongos unicelulares basales que incluye a Rozellomycetes y Microsporidia. Fue propuesta en 2014 y está basado en varios análisis moleculares recientes que lo respaldan. Durante mucho tiempo se les consideró protistas, pero varios taxónomos y micólogos defienden que se trata de un grupo de hongos con características primitivas o que son un grupo de hongos reducidos por el parasitismo. 

Los hongos de Rozellomycota tienen células vegetativas ameboides, con pseudópodos que se extienden alrededor de los orgánulos del huésped; zoosporas uniflageladas opistocontas que tienen un rizoplasto sólido asociado con un cinetosoma largo; una sola mitocondria grande, sin embargo los microsporidios carecen de ella; la reproducción puede ser sexual o asexual; esporas en reposo de paredes gruesas; pared quitinosa que puede perderse durante la absorción; penetración de las células huésped a través de un tubo germinal y son parásitos intracelulares obligados de otros hongos, animales y protistas que absorben el contenido interno de los orgánulos del huésped obteniendo a través de ellos los nutrientes. Esta división se ha creado como una alternativa a Opisthosporidia que incluía a Aphelidiomycota, sin embargo estudios moleculares recientes han demostrado que esta más estrechamente emparentado con Eumycota. Según los mismos estudios el taxón Rozellomycetes es probablemente parafilético de Microsporidia.

Los miembros de este clado junto con Aphelidiomycota y los quitridios conservan el flagelo opistoconto ancestral similar a los espermatozoides, el cual los hongos más evolucionados han perdido. También dan una imagen de como pudieron haber sido los ancestros de los hongos, ya que su modo de nutrición absorción intracelular del huésped puede ser la transición de la fagotrofia de protozoos a la osmotrofia de los hongos.

Filogenia 

La filogenia es la siguiente incluido otros grupos de hongos y opistocontos:

Véase también 

 Opisthokonta
 Holomycota
 Cristidiscoidea
 Chytridiomycota
 Aphelidiomycota

Referencias